C3A1 – kanadyjska mina przeciwpiechotna
 C3A1 – kanadyjskie oznaczenie karabinu wyborowego Parker-Hale M82